An Xuân (Phú Yên)
 An Xuân (Quảng Nam)